The Drifters (Amerikaanse band), R&B-groep, later soulgroep uit de Verenigde Staten van Amerika
 De naam van The Shadows, in het begin van hun samenwerking met Cliff Richard (tot 1959)
 Drifters (manga), een manga-serie geschreven en geïllustreerd door Kouta Hirano
 Drifters (1929), een documentaire van John Grierson
 Drifters (2011), Italiaanse film van Matteo Rovere met Andrea Bosca en Miriam Giovanelli
 Drifters (2013), Britse televisieserie (2013-2016)
 Drifters (2015), internationale titel van de Zweedse film Tjuvheder uit 2015
 Drifters (2016), Japanse mangaserie gebaseerd op het werk van en geschreven door Kouta Hirano